Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd mit 16 Teilnehmern und einer Gruppe Nord mit 9 Teilnehmern durchgeführt. Die Meisterschaft gewann der SC Memmingen, der zusammen mit dem EC Bad Nauheim, EV Ravensburg und TSV Peißenberg in die 2. Bundesliga aufstieg.

Vor Beginn der Saison

Gruppe Süd 
 Der Heilbronner EC durfte nach einer Saison Pause – zuletzt 2. Bundesliga 1988/89 – in dieser Liga wieder am Spielbetrieb teilnehmen.
 Um auf eine runde Zahl von 16 Mannschaften zu kommen, durfte der Deggendorfer EC nachrücken.

Gruppe Nord 
 Der Dinslakener EC sowie der EC Eschweiler stellten den Spielbetrieb komplett ein.
 Der TSV Salzgitter, EC Nordhorn und EHV Wesel verzichteten auf die Teilnahme an der Oberliga wie auch an der Regionalliga.

Modus 

In der Gruppe Nord wurde die Vorrunde als Doppelrunde und in der Gruppe Süd als Einfachrunde durchgeführt.

Aus der Gruppe Süd nahmen nach der Vorrunde die besten zehn Mannschaften an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1991/92, während die anderen Mannschaften an der Qualifikationsrunde mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd und Süd-West teilnahmen. Der viertplatzte aus der Gruppe Nord – ESC Ahaus – und der siebtplatzierte EC Diez-Limburg verzichteten auf die Teilnahme an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1991/92, so dass neben den Mannschaften auf Platz 1 bis 3 und Platz 5 bis 6 noch der achtplatzierte daran teilnahm. Die weiteren Mannschaften spielten mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Mitte, West und Nord die Qualifikationsrunde aus.

Oberliga Nord

Vorrunde 
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 3, 5 bis 6 und 8 nahmen anschließend an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord teil – die weiteren an der Qualifikationsrunde.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Vorjahres-Absteiger
Erläuterungen:       = Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga

 Kurz vor dem Start der Oberliga Nord hatte der EHC Salzgitter zurückgezogen. Während der Vorrunde gingen nach dem 18. Spieltag der EHV Wesel und nach dem 23. Spieltag der EC Nordhorn in Konkurs. Alle Spiele wurden annulliert. Der ESC Ahaus, der für die Qualifikation zur 2. Bundesliga qualifiziert war, verzichtete auf die Teilnahme. Der EC Diez-Limburg verzichtete auf sein Recht nachzurücken, so dass als sechstes Team der Oberliga Nord der REV Bremerhaven teilnahm.

Qualifikation zur Oberliga Nord 

Die jeweils vier besten Mannschaften beider Gruppen qualifizierten sich sportlich für die Oberliga Nord 1991/92.

Gruppe 1

Gruppe 2

Platzierungsspiele

Oberliga Süd

Vorrunde 

Die Mannschaften auf den Plätze 1 bis 10 der Vorrunde nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1991/92 und die weiteren Mannschaften an der Qualifikation mit den Mannschaften aus der Regionalliga Süd und Süd-West teil.

Qualifikation zur Oberliga Süd 

Die ersten beiden Mannschaften beider Gruppen haben sich sportlich für die Oberliga Süd 1991/92 qualifiziert.

Gruppe A

Gruppe B 

Platzierungsspiele um Platz 7
 ESC Dorfen – 1. EV Weiden 9:5 6:6

Finale 
 EC Bad Nauheim – SC Memmingen 4:8
 SC Memmingen – EC Bad Nauheim 5:6

Der SC Memmingen gewann im direkten Vergleich mit dem EC Bad Nauheim aufgrund der besseren Tordifferenz die Oberligameisterschaft.

Weblinks 
 
 

1990
Oberliga 1991